Antonenko je priimek več oseb:
 Mihail Vasiljevič Antonenko, sovjetski general
 Oksana Antonenko, ruska politologinja
 Irina Igorevna Antonenko, ruski fotomodel
 Aleksandrs Antoņenko, latvijski tenor